Amorimia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Amorimia ingår i familjen Malpighiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Amorimia